Samsara hace referencia a varios artículos:

Concepto
Samsara, ciclo de nacimiento, vida y muerte
Samsara (budismo)

Cine
 Samsara (película)
 Samsara (película de 2011)

Música
 Samsara (Canción de Xtrullor)